Pythian Castle bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Pythian Castle (Kalifornien), ID-Nr. 86000263
 Pythian Castle (Ohio), ID-Nr. 72001032
 Pythian Castle (Virginia), ID-Nr. 80004316